Alberto Cotta Ramusino, noto come Tananai (e in precedenza Not for Us) – cantautore e produttore discografico italiano
 Elena Cotta Ramusino – nome completo di Elena Cotta - attrice italiana
 Gabriella Cotta Ramusino – canoista italiana